Radeon RX 6000 (также известная под названием Big Navi) — серия видеокарт, производимых Radeon Technologies Group, структурным подразделением компании AMD. Видеокарты основаны на новой архитектуре . Анонс серии состоялся 28 октября 2020 года. В линейке серии были анонсированы видеокарты RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT. Первая серия графических карт AMD с поддержкой трассировки лучей.

Список карт

Настольные видеокарты

Мобильные видеокарты

Рабочая станция 
Графические процессоры профессионального класса на базе архитектуры RDNA 2 серии W6000, серии W6000X и серии W6000M (мобильные) .

Примечания

Ссылки 
 Таблица видеокарт AMD Radeon RX серии 6000  

Видеокарты
Графические процессоры